Grenzmuseum steht für:

Museen in Baden-Württemberg:
 DDR-Museum Pforzheim „Gegen das Vergessen e. V.“ mit Ausstellungen zur Grenzsicherung der DDR

Museen in Bayern:
 Eußenhausen#Sehenswürdigkeiten, Grenzmuseum Eußenhausen
 Bad Königshofen im Grabfeld#Museen, Grenzmuseum Bad Königshofen im Grabfeld
 Neustadt bei Coburg#Museen, „Informationsstelle über die Teilung Deutschlands 1945–1990“ in Neustadt bei Coburg
 Deutsch-deutsches Freilandmuseum, Rappershausen mit westdeutschem Grenzaussichtsturm und Infostelle
 Schirnding#Kultur und Sehenswürdigkeiten, Bayerisches Grenzmuseum Schirnding

Museen in Berlin:
 Mauermuseum, Mauermuseum im Haus am Checkpoint Charlie
 Berliner Mauer#Gedenkstättenensemble Berliner Mauer in der Bernauer Straße, Gedenkstätte Bernauer Straße
 Berliner Mauer#Geschichtsmeile Berliner Mauer, Freilichtmuseum Geschichtsmeile Berliner Mauer

Museen in Hessen:
 Philippsthal (Werra)#Museen, Grenzmuseum im „Torbogenhaus“ in Philippsthal
 Tann (Rhön)#Kultur und Sehenswürdigkeiten, Informationsstelle über die ehemalige Grenze zur DDR
 Keudellsches Schloss, „Heimatmuseum Wanfried“ mit Dokumentationszentrum zur deutschen Nachkriegsgeschichte im Keudellschen Schloss

Museen in Mecklenburg-Vorpommern:
 Ostsee-Grenzturm Kühlungsborn mit kleiner Ausstellung zu Fluchtversuchen
 Schlagsdorf#Museum Grenzhus Museum Grenzhus mit Außenanlage

Museen in Niedersachsen:
 Grenzlandmuseum Bad Sachsa im Haus des Gastes im Vitalpark
 Helmstedt#Museen, Zonengrenzmuseum Helmstedt
 Altes Zollhaus Hitzacker, Grenzausstellung
 Schnackenburg#Museen, Grenzlandmuseum im Alten Fischerhaus und benachbarte Gedenkstätte des geschleiften DDR-Grenzortes Stresow

Museen in Nordrhein-Westfalen:
 Zollmuseum Friedrichs Aachen-Horbach mit Raum zur innerdeutschen Grenze

Museen in Sachsen-Anhalt:
 Grenzmuseum Sorge südöstlich von Braunlage im Harz
 Böckwitz#Museum, Landwirtschaftliches Museum Böckwitz mit Ausstellungen zur DDR-Grenze
 Grenzübergang Helmstedt/Marienborn, Gedenkstätte „Deutsche Teilung Marienborn“
 Grenzdenkmal Hötensleben, Teilstück der Grenzanlagen 
 Heimatmuseum Abbenrode

Museen in Schleswig-Holstein:
 Grenz-Dokumentationsstätte Lübeck-Schlutup
 Ausstellung über die Innerdeutsche Grenze im Bundespolizeimuseum Lübeck

Museen in Thüringen:
 Grenzmuseum Schifflersgrund bei Asbach-Sickenberg
 Grenzlandmuseum Eichsfeld bei Teistungen, große Teile des Außengeländes liegen auf niedersächsischem Gebiet
 Deutsch-deutsches Freilandmuseum, Behrungen
 Deutsch-deutsches Freilandmuseum mit Berkacher Grenzturm
 Gedenkstätte/Freilichtmuseum Billmuthausen
 Point Alpha bei Geisa
 Gräfenthal#Bauwerke, Heimat- und Grenzmuseum Gräfenthal
 Nationaldenkmal Skulpturenpark Deutsche Einheit bei Henneberg
 Freilichtmuseum Mödlareuth, Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth, genannt „Klein-Berlin“, beide Orte Mödlareuth in Thüringen und Bayern, alle Anlagen liegen aber auf Thüringer Gebiet
 Grenzbahnhof Probstzella, DDR-Grenzbahnhof-Museum
 Probstzella#Bauwerke, „Gedenkstätte Probstzella-Ludwigsstadt“: Grenzturm am Hopfsberg bei Probstzella mit Ausstellung
 Übungs- und Lehrgrenze bei Römhild

Museen in Tschechien:
 Kaserne Peršlák#Grenzmuseum, Grenzmuseum Peršlák, zwei Kilometer südwestlich des zu Nová Bystřice gehörenden Ortsteiles Nový Vojířov in Südtschechien am nördlichsten Punkt der Grenze Österreichs zu Tschechien

Museen in den Niederlanden
 Grenslandmuseum in Dinxperlo
 Grenzmuseum Vaals (alter Grenzübergang)

Museen in österreich
 Grenzlandmuseum Raabs/Thaya

Siehe auch:
 Erlebnisstraße der deutschen Einheit
 Liste von Grenzdenkmalen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze
 betroffene Orte der "Aktion Ungeziefer" des MfS der DDR

Einzelnachweise 

Liste (Museen)
!